Кракра е село в Североизточна България.
То се намира в община Вълчи дол, Варненска област. Старото му име е Емир гаази или Еникьой.

История 
Преданието за това село гласи: живял някога много богат турчин. Той имал само един син, при това роден много късно след женитбата. На сина не било отказвано нищо. За пълнолетието си той получил черен жребец, който решил да обязди. Но паднал от коня и починал. Тогава турчинът проклел селото до 9 поколения да не се застояват там. Затова малко по малко селото се обезлюдявало.
Разказва се, че същият този турчин зазидал имането си в стените на къщата си.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Вълчи дол